Pachypleurum mutellinoides är en flockblommig växtart som först beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz, och fick sitt nu gällande namn av Josef Holub. Pachypleurum mutellinoides ingår i släktet Pachypleurum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
mutellinoides